Ubatuba är en kommun i Brasilien.   Den ligger i delstaten São Paulo, i den sydöstra delen av landet,  km söder om huvudstaden Brasília. Antalet invånare är .

Följande samhällen finns i Ubatuba:

 Ubatuba

I övrigt finns följande i Ubatuba:

 Ponta da Cabeçuda (en udde)
 Ponta do Arpoador (en udde)
 Ponta do Camburi (en udde)
 Ponta do Tapuá (en udde)

Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är januari, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är maj, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i São Paulo (delstat)